Азаматовский сельсовет

Оренбургская область 
 Азаматовский сельсовет Матвеевского района

Удмуртия 
 Азаматовский сельсовет Алнашского района